Gofannon est un dieu de la mythologie celtique galloise, il est le fils de la déesse Dôn. Son nom signifie forgeron, il est l'équivalent Gallois du dieu irlandais Goibniu ou du dieu romain Vulcain, relevant de la troisième fonction artisanale, selon l'idéologie tripartite des indo-européens définie par Georges Dumézil (voir aussi Tuatha Dé Danann, Classes et fonctions). Gofannon apparaît dans la Quatrième Branche du Mabinogi, lors de la mort de Dylan Eil Ton et dans un poème du « Livre de Taliesin » dans lequel il est cité en tant que magicien. 

Il a un équivalent gaulois, Cobannos, le dieu de la forge.

Gofannon forge des armes au coup sûr et fatal pour qui le reçoit, et il brasse une bière qui rend ses buveurs immortels.

Source 

 Anonyme, Les Quatre branches du Mabinogi traduit du moyen gallois, présenté et annoté par Pierre-Yves Lambert, Éditions Gallimard, collection L’aube des peuples, Paris, 1993, .

Bibliographie

Notes et références 
 

Divinité galloise
Bière dans la mythologie
Divinité forgeronne